Starogród ist der Name mehrerer Ortschaften in Polen:
 Starogród (Chełmno) in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern, Gemeinde Chełmno
 Starogród in der Woiwodschaft Masowien, Gemeinde Siennica
 Starogród kurzzeitig der Name von Stargard, Woiwodschaft Westpommern

Siehe auch Nowy Starogród